Zerny ist der Familienname folgender Personen:

 Frieda Zerny (1864–1917), deutsche Sängerin
 Hans Zerny (1887–1945), österreichischer Entomologe und Lepidopterologe